Aszur-uballit – imię dwóch władców Asyrii:
 Aszur-uballit I
 Aszur-uballit II